

Geografia

Harvel – villaggio dell'Inghilterra in Kent

Harvel – villaggio dell'Illinois